Osoby o tym nazwisku:
 Adam Gruca – polski lekarz ortopeda
 Dorota Gruca – polska biegaczka
 Witold Gruca – polski tancerz i choreograf
 Zbigniew Gruca – polski chirurg, endokrynolog, gastroenterolog

Zobacz też:
 Gruča –  wieś w Słowenii